Lučice est un toponyme qui peut désigner :

Lučice, un village de la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Lučice, une localité de la municipalité de Delnice, dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Lučice, un village de la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.

Lučice, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.

Voir aussi 
 Lučica